Билл Сейдж (; род. 3 апреля 1962) — американский актёр кино и телевидения. Билл Сейдж снялся более чем в 80 фильмах, наиболее известные из которых «Американский психопат» (англ. American Psycho) 2000, «Мы такие, какие есть» (англ. We Are What We Are) 2013, «Каждая секретная вещь» (англ. Every Secret Thing) 2014, «Поворот не туда: Наследие» (англ. Wrong Turn: The Foundation) 2021.

Биография

Фильмография

Примечания

Ссылки 

Актёры США
Выпускники Перчейз-колледжа